Theuma kan syfta på:

 Theuma (spindlar) – ett släkte av spindlar
 Theuma, Sachsen – en kommun i Tyskland